H. Cegielski – Poznań S.A. – wcześniej producent silników okrętowych oraz lokomotyw i wagonów kolejowych, obecnie grupa kapitałowa
 H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych – producent pojazdów szynowych z Poznania wcześniej wchodzący w skład grupy kapitałowej, obecnie samodzielna spółka
 HCP Poznań – wielosekcyjny klub sportowy
 Hydroksyapatyt – minerał zbudowany z hydroksyfosforanu wapnia o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2, składnik tkanki łącznej